Allendorf (Dautphetal), een plaats in de Duitse gemeente Dautphetal, deelstaat Hessen
Allendorf (Eder), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Allendorf (Greifenstein), een plaats in de Duitse gemeente Greifenstein, deelstaat Hessen
Allendorf (Haiger), een plaats in de Duitse gemeente Haiger, deelstaat Hessen
Allendorf (Lumda), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Allendorf (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Allendorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen

Zie ook
 Bad Sooden-Allendorf, een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
 Dorf Allendorf, voormalig dorp in de Duitse deelstaat Thüringen